Le terme de régisseur peut faire référence à :
 Régisseur de théâtre,
 Régisseur, ou régisseur général, pour les tournages de films de cinéma et télévision,
 Régisseur, d'œuvres d'art/collections archéologiques,
 Régisseur de biens immobiliers ou d'un domaine.

Voir également 
 Directeur.

Homonymie